El Torneig de Bucarest 2015, oficialment conegut com a BRD Bucharest Open 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La segona edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 19 de juliol de 2015 al Arenele BNR de Bucarest (Romania).

La tennista eslovaca Anna Karolína Schmiedlová va guanyar el segon títol de l'any i de la seva carrera. Curiosament és la seva tercera final durant el 2015, i totes enfront tennistes italianes.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2015
WTA Tour 2015